Strider (w tłumaczeniu Obieżyświat) – alias Aragorna, postaci z powieści Władca pierścieni,
 Strider – jeden z przeciwników w grze komputerowej Valve Corporation, Half-Life 2,
 Strider – gra komputerowa firmy Capcom przekonwertowana również na Amigę, Atari ST, C64, NES i Sega Mega Drive/Sega Genesis,
 Strider Hiryu – postać fikcyjna stworzona przez firmę Capcom,
 Strider Knives – amerykańska manufaktura produkująca noże.